La taxinomie, ou taxonomie, est issue du besoin de description et de regroupement des organismes vivants aboutissant à une classification scientifique des espèces. Elle s'étend maintenant à d'autres sciences, entre autres les sciences humaines, les sciences de l'information ou l'informatique.
On confond souvent abusivement la « taxinomie » avec le résultat d'une activité taxinomique, c'est-à-dire une classification.

Biologie 
La taxinomie, ou taxonomie, est une branche des sciences naturelles (rebaptisées « biologie » au ).

Géologie 
La taxonomie des sols est la classification des sols, fondée sur leurs relations naturelles.

Informatique 
En informatique, le terme taxonomie ( en anglais) est une méthode de classification des informations dans une architecture structurée de manière évolutive. Le terme est couramment employé pour des systèmes de gestion de contenu.

Sciences humaines 
Une taxonomie est une représentation hiérarchique de concepts, d'objets ou de disciplines.

Environnement et économie 
La taxonomie verte est une classification des activités économiques, lancée en 2018 par l'Union européenne, en fonction de leur impact sur le climat. Peu à peu, cette taxonomie s'est étendue à des impacts environnementaux plus larges comme la biodiversité, la pollution et l'usage de l'eau. Les entreprises sont soumises à partir de 2022 à une obligation de déclaration de leurs activités qui sont alignées avec la taxonomie européennes. Plusieurs débats ont lieu en Europe sur l'appartenance du gaz ou de l'énergie nucléaire à cette taxonomie verte. Les sociétés de gestion d'actif européennes auront également une obligation de déclaration.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Taxonomie de van Hiele (pédagogie de la géométrie)
 Taxonomie de Flynn (architectures d'ordinateur)
 Taxonomie de Bloom (pédagogie)
 Taxonomie en programmation (Drupal Taxonomy)
 Classification et Nomenclature
 Systématique

Taxinomie